Поляры:

 Поляр — один из видов катаклизмических переменных звёзд.
 Поляра — прямая, задаваемая указанной точкой (полюсом) и кривой 2-го порядка.